Frans Van De Velde (missionaris), missionaris en antropoloog
Frans Van De Velde (acteur), acteur